Candlelight Records
 Candlelight – piosenka Csézy
 Carols by Candlelight